Shady Grove kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Shady Grove (Oklahoma)
Shady Grove (Iowa)
Shady Grove (Maryland), voorstad van Washington D.C.
Shady Grove (metrostation) van de metro van Washington